Evergreen Top 1000, een Nederlands muzikaal radioprogramma
Millennium Top 1000, een jaarlijkse hitlijst van radiostation Q-music
MNM1000, een jaarlijkse hitlijst van de Vlaamse radiozender MNM samengesteld door luisteraars; zie MNM
Q-top 1000, een jaarlijkse hitlijst samengesteld door luisteraars van het Nederlandse radiostation Q-music
Top 1000 (1990), een uitzending van 50 jaar nummer 1-hits in Amerika door de TROS
Top 1000 allertijden, een jaarlijkse hitlijst samengesteld door luisteraars van de Nederlandse zender Radio Veronica
Zeroes Top 1000, een hitlijst samengesteld door luisteraars van de Nederlandse radiozender NPO 3FM (z.a.)
Volendammer Top 1000, hitlijst die in 2013 door luisteraars van 17 Noord-Hollandse radio- en tv-stations werd samengesteld